Les élections à l'Assemblée de Ceuta de 2023 se déroulent le , pour élire les  de l'assemblée de la ville de Ceuta.

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

+
2023